Waligóra – szczyt górski w Sudetach
 Waligóra: powieść historyczna z czasów Leszka Białego – powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego
 Waligóra – sosna, pomnik przyrody
 Waligóra i Wyrwidąb – dwaj bracia bliźniacy o niezwykle wielkiej sile, bohaterowie bajek i legend

Osoby o nazwisku Waligóra 
 Bolesław Waligóra
 Marcin Waligóra
 Marian Waligóra
 Mirosław Waligóra